Joanina, Joannina, Ioannina – transkrypcje greckiej nazwy geograficznej Ιωάννινα, dla której w polskiej wikipedii zastosowano polską formę Janina. Nazwa ta odnosi się do następujących obiektów:

 Janina – miasto w Grecji
 Janina – prefektura w Grecji
 Janina – jezioro w Grecji
 Alfa Scuti, inaczej zwana Ioannina

Zobacz też: 
 Kompromis z Janiny